Лев Мирский: Мирский, Лев Соломонович (1925—1996) — советский кинорежиссёр и актёр.
 Мирский, Лев Филиппович (1859—1920) — народоволец, террорист.